Ядро́ (в теорії ігор) — це:
 синонім функції виграшів в антагоністичних іграх (особливо в грі на одиничному квадраті).
 c-ядро — множина всіх недомінованих розподілів в кооперативній грі.
 k-ядро та n-ядро — множини розподілів в кооперативній грі, які задовольняють різним принципам сталості.

Джерела інформації 
 Енциклопедія кібернетики, т. 2, с. 592.

Теорія ігор